Pauline Dekker (arts), longarts, bekend van Nederland Stopt! Met Roken
 Pauline Dekker (omroepster)